2-й стрелковый корпус — воинское соединение РККА времён Великой Отечественной и Советско-японской войн:
 2-й стрелковый корпус (1-го формирования) — сформирован в 1923 году, с июня 1941 года участвовал в боях в Белоруссии и под Смоленском, в августе 1941 года расформирован.
 2-й стрелковый Хинганский корпус — сформирован в 1942 году в Забайкалье, участвовал в советско-японской войне